Il singolare  del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Iván Navarro era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rui Machado ha battuto in finale 6–2, 6–7(6), 6–3 David Marrero.

Teste di serie

  Jiří Vaněk (quarti di finale)
  Victor Crivoi (secondo turno)
  Rui Machado (campione)
  Pere Riba (secondo turno)

 Peter Luczak (quarti di finale)
 Lamine Ouahab (semifinali)
 Daniel Muñoz de la Nava (secondo turno)
 Éric Prodon (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Morocco Tennis Tour - Meknes 2009